

Miejscowości i ich części 
  w Polsce wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Mikuty – część wsi Rytro w woj. małopolskim, w  pow. nowosądeckim, w gminie Rytro
 Mikuty – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Radziłów
 Mikuty – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Biała Piska

 inne
 Mikuty – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie lidzkim